Contea di Barton o Barton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Barton (Kansas)
 Contea di Barton (Missouri)